Сен-Ферже () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни
 Сен-Ферже () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона